Білл Квакенбуш (,  2 березня 1922, Торонто —  12 вересня 1999, Ньютаун, Пенсільванія) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1976 року. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Його молодший брат — Макс Квакенбуш також був гравцем НХЛ.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1940 року в Хокейній асоціації Онтаріо.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 854 матчі в НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Приз Леді Бінг — 1949.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1948, 1949, 1951.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1947, 1953.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
Уродженці Торонто